

Serie A rappresenta, in ambito sportivo e salvo eccezioni, il massimo campionato nazionale di una disciplina a squadre.
Il termine è d'uso in Italia e Svizzera italiana e più in generale nei Paesi di lingue neolatine come Brasile ed Ecuador.

Italia 
 Serie A – campionato di calcio femminile di prima divisione
 Serie A – campionato di calcio maschile di prima divisione
 Serie A – campionato di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A – campionato di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A – campionato di canoa polo maschile
 Serie A – campionato di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A – campionato di pallamano maschile di prima divisione
 Serie A – campionato di pallanuoto paralimpica
 Serie A – campionato di pallapugno maschile di prima divisione
 Serie A – campionato di pallavolo femminile
 Serie A – campionato di pallavolo maschile
 Serie A – campionato di rugby a 15 femminile di seconda divisione
 Serie A – campionato di rugby a 15 maschile di seconda divisione
 Serie A – campionato di baseball
 Serie A – campionato di football americano

Brasile 
Série A – di calcio brasiliano

Ecuador 
 Serie A – vecchio nome della massima serie del campionato ecuadoriano di calcio

Messico 
 Serie A – campionato di calcio maschile

Svizzera 
 Serie A – massimo livello del campionato svizzero di calcio dal 1898 al 1930

Altro 
 Serie A - Il grande calcio – programma televisivo

Pagine correlate 
 Serie A1
 Serie A2
 Serie A3